Le terme kuluna trouve son origine en Angola et dans les deux Congo ce mot désigne un groupe de bandits appelés kuluna qui sème la terreur au sein de la population.

Cinéma 
 kuluna, un film dramatique congolais sorti en 2019.